Vanadijum fluorid se može odnositi na:

 Vanadijum(-{III}-) fluorid (vanadijum trifluorid), -{VF3}-
 Vanadijum(-{IV}-) fluorid (vanadijum tetrafluorid), -{VF4}-
 Vanadijum(-{V}-) fluorid (vanadijum pentafluorid), -{VF5}-